Jméno a příjmení Karel Hrubý může označovat tyto osobnosti:

 Karel Hrubý (pedagog) (1794–1882) – českoamerický vysokoškolský profesor
 Karel Hrubý (1845–1907) – agronom, autor sbírky české lidové slovesnosti a prací s tematikou chovu hospodářských zvířat
 Karel Hrubý (1910–1962) – český vysokoškolský profesor, genetik, přírodovědec, botanik a entomolog
 Karel Otto Hrubý (1916–1998) – český fotograf
 Karel Hrubý (1923–2021) – český exilový politik, sociolog a publicista